Quatre navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Hampton''' :

L' est un remorqueur en service de 1918 à 1919
L' est un transport d'attaque en service de 1945 à 1946
L' est un patrouilleur en service de 1944 à 1956.
L' est un sous-marin nucléaire d'attaque américain de classe Los Angeles en service depuis 1993.

Hampton